Il toponimo Prundu può riferirsi a diverse località della Romania:
Prundu, comune del distretto di Giurgiu
Prundu Bârgăului, comune del distretto di Bistrița-Năsăud